Kaspar Füger est le nom de plusieurs personnalités.

 Kaspar Füger l'ancien (avant 1521–après 1592), compositeur allemand d'hymnes évangéliques
 Kaspar Füger le jeune (vers 1562–1617), compositeur allemand d'hymnes religieuses, qui fut également chantre